Jens (voornaam), een jongensnaam
Jens (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern
1719 Jens, een planetoïde in het zonnestelsel